Серьер (Ардеш) — коммуна во Франции, департамент Ардеш.
 Серьер (Сона и Луара) — коммуна во Франции, департамент Сона и Луара.

См. также 
 Серьер-де-Бриор — коммуна во Франции, департамент Эн.
 Серьер-ан-Шотань — коммуна во Франции, департамент Савойя.
 Серьер-сюр-Эн — коммуна во Франции, департамент Эн.